Villar del Cobo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Cobo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villar del Cobo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar